Рычаг — многозначный термин.

 Рычаг — простейший механизм.
 Рычаг — авиационная система радиоэлектронной борьбы.
 Рычаг тремоло — механическое устройство в виде рычага, устанавливаемое в держателе струн гитары.
 Рычаг управления двигателем (РУД) — орган управления тягой двигателя летательного аппарата.
 Рычаг — в единоборствах болевой приём, заключающийся в разгибании сустава против естественного сгиба.
 Рычаг переключения передач — рукоятка для выбора передачи механической коробки переключения передач.

См. также 
 Рычагов